Натуральне число 1166
 1166 рік до нашої ери
 1166 рік нашої ери